Ovalentaria (u Ovalentariae) es un clado de peces teleósteos que contiene 44 familias taxonómicas, las que incluyen más de 5000 especies. 

Este linaje comprende más del 27 % de todos los teleósteos percomórficos y aproximadamente el 16 % de todas las especies vivientes de peces actinopterigios (Actinopterygii). Se ha estimado mediante reloj molecular que Ovalentaria posee una edad aproximada de 91 millones de años.

Taxonomía 

Este clado fue descrito originalmente en el año 2012 por los científicos  Peter C. Wainwright, William Leo Smith (del Museo Field de Historia Natural de la ciudad de Chicago en el estado de Illinois, Estados Unidos), Samantha A. Price, Kevin L. Tang, John S. Sparks, Lara A. Ferry, Kristen L. Kuhn, Ron I. Eytan  y Thomas J. Near (del Museo Peabody de Historia Natural, de la Universidad Yale, en la ciudad de New Haven, Estados Unidos). Se trata de un taxón basado en nodos, definido como el ancestro común más reciente.

 Etimología

Etimológicamente el nombre “Ovalentaria” se construye con palabras en latín, en donde: ova significa 'huevo' y lenta es ‘pegajoso’, por las características de sus huevos, demersales, adhesivos y con filamentos coriónicos.

 Antecedentes

Tiene como antecedente el nombre de un taxón superior en la categoría de orden, propuesto por un equipo de ictiólogos del Museo Nacional de Historia Natural de París, que encontró una afinidad en un grupo de peces (con una composición similar a la del Ovalentaria), para el que sugirió la denominación "Stiassnyiformes", epónimo basado en el apellido de Melanie Stiassny, curadora del Departamento de Ictiología del Museo Americano de Historia Natural (de Manhattan en Nueva York, Estados Unidos) quien sospechaba ya en el año 1993 que los Mugilidae están relacionados con los Cyprinodontiformes y los Pomacentridae. Sin embargo, no se realizó una descripción formal; además uno de los principios básicos de la biológica considera que un orden no puede pertenecer a otro orden diferente.

Filogenética 

Se incluyen en Ovalentaria a grandes grupos de peces tropicales de agua dulce como los cíclidos, a habitantes de los arrecifes de coral como los peces damisela o peces payaso (pomacéntridos) así como a otros grupos de peces que habitan tanto en el mar como en aguas estuariales o dulces, entre los que se encuentran los pejerreyes (Atherinomorpha), los gobios-ingenieros (Pholidichthys), los Embiotocidae, los Pseudochromidae y las lisas y salmonetes (Mugilidae). La estrecha relación de estos exteriormente diferentes grupos se basa en estudios moleculares y, físicamente, solo en las características morfológicas de sus huevos.

Estudios filogenéticos, utilizando secuencias de muestras de ADN partiendo de 10 genes nucleares, proporcionaron un fuerte apoyo a la monofilia de Ovalentaria, además de descubrir que los cíclidos y el enigmático gobio -ingeniero (Pholidichthys) son linajes hermanos. 

Otros estudios que emplearon un método analítico de análisis filogenéticos de más de 100 loci para inferir las relaciones de Ovalentaria y Acanthomorpha, proporcionaron robusta inferencia filogenética, validando los resultados de filogenias anteriores que utilizaron diferentes conjuntos de marcadores.

En estudios filogenéticos anteriores ya se había inferido la monofilia del clado aunque ninguno de esos trabajos incluyó a todos los taxones de rango superior del mismo. 

Mediante filogenias inferidas por el análisis de árboles bayesianos y de máxima verosimilitud, se descubrió la polifilia del tradicional grupo de perciformes Labroidei, el cual estaba integrado por 4 clados principales, separándose a Labridae del resto de los linajes (Cichlidae, Pomacentridae y Embiotocidae) los que fueron reunidos también en el clado Ovalentaria.

Ovalentaria es el grupo hermano de los clados Carangimorpha y Anabantaria (el que contiene a los peces laberíntidos, los peces cabeza de serpiente y las anguilas de lodo). Los 3 taxones así agrupados son a su vez el grupo hermano de Eupercaria (que incluye a los Lophiiformes y a los Tetraodontiformes).

El siguiente cladograma muestra las relaciones de Ovalentaria:

Otro estudio sugiere que el clado puede ser dividido en 4 superórdenes: Atherninomorphae, Mugilomorphae, Cichlomorphae (Cichlidae más Pholidichthyidae) y Blennimorphae (Blennioidei, Gobiesocidae, Opistognathidae y Grammatidae). Sin embargo, en esta división muchas familias siguen siendo incertae sedis (por ejemplo, Embiotocidae y Pseudochromidae).

Referencias

Enlaces externos 

Actinopterygii